Grand Prix Austrii 1997 (oryg. Grosser Preis von Österreich) – 26. Grand Prix Austrii, 20 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 14 w sezonie 1997 po raz 19. na torze Österreichring. W odbywającym się 21 września 1997 roku wyścigu zwycięstwo odnióśł, startujący z pole position, Jacques Villeneuve.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Austria
1997
1997 w Austrii